Сергей Иванович Миронов () — советский, российский спортсмен и тренер по современному пятиборью. Мастер спорта СССР (1980).

Биография 
Сергей Иванович Миронов родился 4 января 1962 года в Москве. 

Родители: Тамара Дмитриевна Миронова (1928-2017), работала мастером по пошиву верхней одежды.

Иван Васильевич Миронов (1928 — 1989), сотрудник милиции ГУВД г. Москвы.

С 1972 по 1976 год занимался плаванием в бассейне Дворца юных пионеров Москвы в группе заслуженного тренера СССР Льва Николаевича Порозова, воспитавшего олимпийскую чемпионку в плавании на 200 м брассом Марину Кошевую. В 1975 году выполнил 1 взрослый разряд на дистанции 800 и 1500 м вольным стилем. В апреле 1977 году начал заниматься современным пятиборьем в экспериментальной группе олимпийского резерва спортивного общества «Спартак» (ДЮШОР по современному пятиборью и конному спорту) на КСБ «Планерная» (впоследствии Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная») под руководством олимпийского чемпиона Виктора Александровича Минеева, тренеры: заслуженный тренер РСФСР Виктор Васильевич Панов, заслуженный тренер СССР Евгений Петрович Талаев, заслуженный тренер СССР Константин Федорович Кулагин.

В 1985 году окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры по специализации «тренер-преподаватель по физической культуре и спорту».

С 1982 по 1984 годы выступал за Вооружённые Силы СССР (Московский военный округ). После завершения карьеры спортсмена перешёл на тренерскую работу.

В период с 1986 по 1996 год работал тренером на ОУСЦ «Планерная» (Московская область, Химки). В то время здесь была организована группа женского пятиборья под руководством заслуженного мастера спорта СССР Виктора Минеева, тренеры: мастер спорта СССР Алексей Михайлович Карташов (впоследствии заслуженный тренер России), заслуженный тренер РСФСР Борис Петрович Козлов, заслуженный тренер СССР В. Ф. Заика.

С 1996 по 2009 годы проходил службу в МВД. Начинал с должности милиционера-водителя в 1-м полку патрульно-постовой службы милиции ГУВД г. Москвы в звании младшего сержанта милиции. Работал на различных должностях в службе криминальной милиции. Вышел в отставку в звании майора милиции с должности старшего оперуполномоченного.

С 2011 года работает тренером по современному пятиборью СДЮСШОР «Северный» отделение «Планерная» (Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная») вместе с Посудниковым Владимиром Александровичем и Стрелковой Екатериной Сергеевной.

C 2019 года тренер ГБУ Московской области "СШОР по летним видам спорта" отделения современного пятиборья на ОУСЦ «Планерная» (тренеры: Шуин Александр Николаевич, Шуин Сергей Александрович, Посудников Владимир Александрович).

Достижения 
В период работы тренером им подготовлены:
 Марина Колонина — заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира и Европы (1999), многократный призёр чемпионатов России. Победитель соревнований на Кубок СССР в личном первенстве и эстафете (1990) и Кубка России (2004) в личном зачете.
 Екатерина Болдина — мастер спорта России международного класса, серебряный призёр чемпионата Европы (1993), двукратная чемпионка СССР (1988 в личном первенстве, 1990 в команде), первая чемпионка России (1993) в личном первенстве.
 Татьяна Литвинова — мастер спорта СССР, чемпионка СССР в команде (1990), вице-чемпионка СССР (1988 лично). Обладатель Кубка СССР в эстафете и бронзовый призе в личном первенстве (1990).
 Елена Городкова — мастер спорта СССР, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (1990), серебряный призёр молодёжного первенства СССР (1988). Обладатель Кубка СССР в командном зачете и серебряный призёр в личном первенстве (1990). 
 Котельникова А. Н. — мастер спорта СССР, неоднократный призёр чемпионатов Москвы, участница Игр Доброй Воли (1986).
 Мартиросова И. — кандидат в мастера спорта СССР, участница Игр доброй воли (1986).
 Малышев Максим - кандидат в мастера спорта России. Двукратный чемпион мира и чемпион Европы по троеборью (2021) в командном первенстве и эстафете.
 Пепанян Валерия - кандидат в мастера спорта России. Победитель Первенства Московской области по четырехборью (2017) в личном первенстве.

Спортивные звания 
 1-й взрослый разряд по плаванию (1975)
 Мастер спорта СССР по современному пятиборью (присвоено 8 февраля 1980 года, удостоверение № 160834)

Ведомственные награды 
 Знак «За верность долгу» (МВД) (2007)
 Медаль «За отличие в службе» (МВД) (2005)
 Медаль «За службу в разведке» (МВД) (2015)
 Знак «Отличник милиции» (МВД) (1998)

Ссылки 
 СШОР "Северный" Москомспорт
 Федерация пятиборья России
 СШОР по летним видам спорта
Пятиборцы СССР
Пятиборцы России
Мастера спорта СССР
Тренеры СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма